Dickicht steht für:

 Dickicht, dichtes Buschwerk oder Unterholz
 Dickicht (Roman), Roman von Scott Smith
 Im Dickicht, Kurzgeschichte von Ryūnosuke Akutagawa aus dem Jahr 1922
 Dickicht (Gemeinde Oberperfuss), Ortsteil der Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol